Cinelli steht für:
 Cinelli, italienischer Fahrradhersteller
 Cinelli-Down Under, belgisches Radsportteam
 Cinelli-OPD, san-marinesisches Radsportteam

Personen:
 Charlie Cinelli (* 1958), italienischer Musiker
 Cino Cinelli (1916–2001), italienischer Radrennfahrer und Fahrradproduzent